Osoby o tym nazwisku:
 Fieodosij Wanin – radziecki lekkoatleta
 Wasilij Wanin – radziecki aktor filmowy i teatralny